

Відомі носії 
 Калюжна Вікторія Петрівна (* 1994) — українська бігунка на довгі дистанції.
 Калюжна Галина Михайлівна (1958—2011) — українська поетеса, піснярка, педагог, журналіст.
 Калюжна Галина Юхимівна — голова Мінського об'єднання українців «Заповіт».

Також 
 Калюжний
 Калюжне